Chéticamp – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też:
 Chéticamp Flowage – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Chéticamp River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja